Bascher ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques de Bascher (1951–1989), französischer Stewart und Adeliger
 Jérôme Bascher (* 1973), französischer Politiker

Bascher steht für:
 Bascher (Adelsgeschlecht)